Bodo Wiegand ist der Name folgender Personen:

* Bodo Wiegand (Autor) (* 1954), deutscher Autor von Wirtschaftsbüchern
 Bodo Wiegand-Hoffmeister (* 1966), deutscher Jurist, Rektor der Hochschule Wismar